Суанчыонг () — вьетнамский топоним:
 Суанчыонг — уезд в провинции Намдинь.
 Суанчыонг — город в уезде Суанчыонг, провинция Намдинь.
 Суанчыонг — община в уезде Суанлок, провинция Донгнай, Вьетнам.